

Persone 
Cristian Marcelo González Tassano – calciatore uruguaiano nato nel 1999.
Cristian David González Taborda – calciatore uruguaiano nato nel 1999.
Cristian Alberto González Peret – meglio noto come Kily González – calciatore argentino nato nel 1974.